Киптануи — кенийская фамилия.

 Киптануи, Мозес — кенийский бегун на средние дистанции. 
 Киптануи, Элиуд — кенийский бегун на длинные дистанции.